Бори́с Никола́евич Ма́ков (9 марта 1917 — ?) — советский учёный-физик.

Биография 
Работал в НИИ вакуумной техники (НИИВТ), с 1948 г. — в Курчатовском институте (первоначально — в отделе электрофизической аппаратуры).

Используя опыт работы с П. М. Морозовым, создал источник многозарядных ионов, использованный Г. Н. Флёровым в синтезе далеких трансуранов. 

Сталинская премия 1953 года — за разработку и внедрение в промышленность электромагнитного метода разделения изотопов и получение этим методом лития-6 (разработчик катодного блока ионных источников).

Государственная премия СССР 1975 года (в составе коллектива) — за цикл работ «Синтез и изучение свойств ядер вблизи границы ядерной устойчивости».

Награждён орденом Ленина (1953).

Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник.

Жил в Москве, умер не ранее 1990 г.

Публикации:
 П. М. Морозов, Б. Н. Маков, М. С. Иоффе, Б. Г. Брежнев, Т. М. Фрадкин, Ионный источник для разделения стабильных изотопов // Труды 2 Международной Конференции по мирному использованию атомной энергии, Женева, Изд-во Иностр. Лит., М.: 1959, с.111-116.
 Ионный источник для разделения стабильных изотопов [Текст] / П. М. Морозов, Б. Н. Маков, М. С. Иоффе и др. - [Женева] : [б. и.], [1958]. - 7 с., 1 л. ил.; 28 см. - (Вторая Международная конференция Организации объединенных наций по применению атомной энергии в мирных целях; A/conf/15/P 2303. USSR).

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1976 г.
 http://www.famhist.ru/famhist/golovin/0006cea4.htm
Физики СССР